

Sigle 
 Government College University – università pakistana

Biologia 
 GCU – codone del codice genetico a cui corrisponde l'alanina

Collegamenti esterni 

 GCU Student Portal Login (en)